Frizon kan avse:

 Frizon (festival) – en festival med kristen prägel
 Frizon (Sveriges Television) – en filmsatsning i Sveriges Television åren 2010-2013
 Frizon (tryggt rum) – en plats eller omgivning i studiemiljö där utsatta personer skall vara fredade mot kränkningar
 Frizon, Vosges – en kommun i Frankrike
 Lac Frizon – en sjö i Kanada

Se även
Ekonomisk frizon – flera
Free Zone, oberoende grupperingar inom Scientologirörelsen.